Solas (band), Amerikaans-Ierse traditionele folkgroep.
SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), internationaal verdrag voor veiligheid op zee.
 Solas (film), een Spaanse film uit 1999 geregisseerd door Benito Zambrano